Birkenzell ist der Name folgender Orte:

 Birkenzell (Maxhütte-Haidhof), Siedlung der Stadt Maxhütte-Haidhof im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Birkenzell (Stödtlen), Dorf der Gemeinde Stödtlen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg